Jacques Breuer può riferirsi alle seguenti persone:

 Jacques Breuer – archeologo belga (1892-1971)
 Jacques Breuer – attore e doppiatore tedesco (n. 1956)

Pagine correlate
Breuer